Ammar Hassan peut désigner :
 Ammar Hassan (né en 1994), haltérophile égyptien ;
 Ammar Hassan (né en 1996), plongeur égyptien.